Skolan och demokratin är ett forskningsområde som både kan sägas ligga inom skolforskningens domän och demokratiforskningens domän. Forskningen utförs bland annat av statsvetare, sociologer och pedagoger.

Litteratur 
 Jakob, Ewa & Magnusson Linda. Skolan och demokratin - en diskursanalys av Sverigedemokraternas framgång i skolvalet 2010. Lärarexamen 2011.
 Bronäs, Agneta. Demokratins ansikte. En jämförande studie av tyska och svenska samhällskunskapsböcker för gymnasiet. HLS Förlag 2000.
 Jonson, B & Roth, K. Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle
 Sundén, Pontus.Skolans uppdrag att fostra. En analys av idéerna bakom den nya skollagen. 2010.

Externa länkar 
 Slideshare om Skola och demokrati (eng)

Se även 
 Svensk skoldebatt

Politik i Sverige